Имя немецкого математика, механика, физика, астронома и геодезиста, Гаусса, носят многочисленные объекты.

Физика 

 Теорема Гаусса (закон Гаусса) в электростатике и электродинамике и общая формулировка её формальной части — Теорема Гаусса — Остроградского в векторном анализе.

Математика 

 Теорема Гаусса — Ванцеля о построении правильных многоугольников и числах Ферма.
 Теорема Гаусса — Люка о корнях комплексного многочлена.
 Теорема Гаусса — Бонне о гауссовой кривизне.
 Теорема Гаусса в планиметрии.
 Theorema Egregium — исторически важный результат в дифференциальной геометрии, доказанный Гауссом.
 Метод Гаусса — метод решения систем линейных алгебраических уравнений.
 Метод Гаусса (оптимизация) — метод решения задач многомерной оптимизации.
 Метод Гаусса (численное интегрирование)
 Квадратурная формула Гаусса — Лагерра — улучшение формулы численного интегрирования Гаусса.
 Метод Гаусса — Зейделя решения системы линейных уравнений
 Метод покоординатного спуска Гаусса-Зейделя
 Формула Гаусса — выражение для гауссовой кривизны поверхности в трёхмерном римановом пространстве через главные кривизны и секционную кривизну.
 Формула Гаусса — Бонне связывает эйлерову характеристику поверхности с её гауссовой кривизной и геодезической кривизной её границы.
 Обобщённая формула Гаусса — Бонне — обобщение формулы Гаусса — Бонне на высшие размерности.
 Интерполяционная формула Гаусса для интерполяции функции, где в качестве узлов интерполяции используются ближайшие к точке интерполирования узлы.
 Формула площади Гаусса для определения площади многоугольника.
 Формула Гаусса — Остроградского выражает поток векторного поля через замкнутую поверхность.
 Алгоритм Гаусса вычисления даты Пасхи
 Формулами Гаусса иногда называют формулы Деламбра в сферической тригонометрии.

Астрономия 

 Метод Гаусса (определение орбиты) — метод определения параметров орбиты по трём наблюдениям.

Объекты, названные в честь Карла Фридриха Гаусса
Карл Фридрих Гаусс
Карл Фридрих Гаусс
Карл Фридрих Гаусс
Карл Фридрих Гаусс